Medvedev kan som auktorsförkortning betyda:

 Gleb Sergeevich Medvedev, Rysk entomolog (1931-2009)
 Lev Nikandrovich Medvedev, Rysk entomolog (1935-)
 Sergej Ivanovitj Medvedev, Rysk entomolog (1899-1979)

Robotskapade auktorsförkortningar